Александропольский курган — скифский курган, датируемый III веком до н. э., один из больших «царских» курганов Северного Причерноморья. Высота кургана составляет 21 метр, диаметр 101 метр

Курган расположен у бывшего села Александрополь, к востоку от реки Базавлук в Днепропетровской области Украины.

Основные исследования кургана проведены А. Е. Люценко в 1855—1856 годах, в ходе которых курган был полностью раскопан.

Вещи из Александропольского кургана вместе с рядом других комплексов, найденных на территории Украины, были переданы Украинской ССР и во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов погибли. В Эрмитаже сохранилось лишь небольшое число подлинных образцов и гальванокопий.

Описание 
Ос­но­ва­ние насыпи бы­ло об­ло­же­но ог­ром­ны­ми кам­ня­ми и ок­ру­же­но рвом с 2 пе­ре­мыч­ка­ми. Присутствуют 2 по­гре­баль­ные ка­ме­ры, которые были разорены, в цен­тре и северо-восточной час­ти на­сы­пи. Центральная ка­ме­ра со­хра­нила ос­тат­ки по­гре­бе­ния жен­щи­ны и муж­чи­ны Также былм найдены до 700 зо­ло­тых бус, под­весок, бля­шек и др. ук­ра­ше­ний, фраг­мен­ты кос­тя­но­го лар­ца, ве­ре­те­на, же­лез­но­го че­шуй­ча­то­го пан­ци­ря с зо­ло­тым по­кры­ти­ем. Не далеко от камеры найдено за­хо­роне­ние взнуз­дан­но­го и осёд­лан­но­го ко­ня с при­то­ро­чен­ным к сед­лу кол­ча­ном со стре­ла­ми, ле­жав­ше­го с под­жа­ты­ми но­га­ми и вы­тя­ну­той впе­рёд го­ло­вой. В дромосе находилось не ме­нее 14 ло­ша­дей с бо­га­ты­ми уз­деч­ны­ми на­бо­ра­ми. Вто­рая ка­ме­ра со­дер­жа­ла ос­тат­ки жен­ско­го по­гре­бе­ния. Че­ло­ве­че­ские ске­ле­ты найдены у вхо­дов в обе камеры. Во вход­ной яме 2-го по­гре­бе­ния и в насыпи находились ос­тат­ки и зо­ло­тые ук­ра­ше­ния по­во­зок, брон­зо­вые фи­гур­ные на­вер­шия, зо­ло­тые оков­ки де­ревянных со­су­дов, се­реб­ря­ный чер­пак-ки­аф и другие предметы обихода. Многие на­ход­ки из Александропольский кургана вы­пол­не­ны в зве­ри­ном сти­ле.

Примечания 

Скифские курганы
Курганы Днепропетровской области
Курганы по алфавиту
Открытия 1855 года